Košetice kan verwijzen naar een van de volgende Tsjechisch items:

 Košetice (district Pelhřimov) - gemeente
 Košetice (Velké Heraltice) - dorp in de gemeente Velké Heraltice
 Košetice (Líšťany) - dorp in de gemeente Líšťany